

Sciences et techniques 
 SuSy est un acronyme courant de supersymmetry (« supersymétrie »), une théorie en physique des particules.

Culture et société 
 Littérature : Susy est l'héroïne d'une série de romans pour la jeunesse écrite par Gretha Stevns.

Anthroponyme 
Susy est un prénom féminin, diminutif de .